John Mather ist der Name folgender Personen:

* John Mather (Künstler) (1848–1916), australischer Landschaftsmaler
 John Mather (Mathematiker) (1942–2017), amerikanischer Mathematiker
 John Cromwell Mather (* 1946), US-amerikanischer Astrophysiker